Кулурис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кулурис, Джордж (1903—1989) — английский актёр театра и кино,
 Кулурис, Эфтимис (род. 1996) — греческий футболист, нападающий клуба ПАОК и сборной Греции.